Wehrmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Wehrmeister (* 1949), deutscher Bildhauer

Wehrmeister bezeichnet
 den Amtsinhaber eines kleinen Forstgebietes (Wehrmeisterei) in der Nordeifel